Ассани Лукимья-Мулонготи (; ) — конголезский футболист, защитник клуба «Дюссельдорф».

Клубная карьера 
Ассани начал свою карьеру в Берлине в «Норден-Нордвест» в возрасте 11 лет, где он играл три года. В 2000 году перешёл в клуб «Тасмания». Отыграв там три года, Ассани решил сменить место игровой практики и предпочел «Герту», в которой, впрочем, он выступал только за дубль. Не смог попасть в основной состав он и в своем следующем клубе — «Ганзе».

Только в конце 2008 года он провёл свой первый матч на профессиональном уровне, за которым последовало ещё 11 матчей. Но он не смог показать достойных результатов, в связи с чем главный тренер отправил Ассани обратно в дубль. Потеряв авторитет, игроку с двойным гражданством (Германия, Конго) не было смысла оставаться в команде, в результате чего он и ушёл в йенский клуб «Карл Цейсс».

Но и там долго задержаться молодому игроку не удалось, чем и воспользовался немецкий клуб «Фортуна». За 2 сезона Ассани уже провёл 64 матча за новый клуб.

24 мая 2012 года Лукимья перешёл в «Вердер», подписав контракт до 30 июня 2015 года, который затем был продлен до 30 июня 2017 года.

Карьера в сборной 
За сборную ДР Конго Лукимья провёл 4 матча, первый из которых состоялся 20 августа 2008 года в товарищеском матче против сборной Того.

Примечания 

Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Ганза»
Игроки ФК «Карл Цейсс»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Юрдинген 05»